Zarei  ist der Familienname folgender Personen:

 Abdolreza Zarei (* 1996), iranischer Fußballspieler
 Merila Zarei (* 1972), iranische Schauspielerin